Сборная Грузии по шахматам представляет Грузию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Грузинская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2637 (2010).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Зураб Азмайпарашвили (7 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Баадур Джобава (6 раз)

Достижения

Сборной 
Командный чемпионат Европы по шахматам

  Бронзовый призёр — 2003

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: 2  Баадур Джобава — 4-я доска и лучший рейтинг-перфоменс 2842 (2004)
 На командных чемпионатах мира:  Мераб Гагунашвили — 2-я резервная доска (2005)
 На командных чемпионатах Европы: Георгий Качеишвили 
  лучший рейтинг-перфоменс 2759 (2003)
  резервная доска (1997)
  4-я доска (2003)

Вторая сборная 
На домашнем командном чемпионате Европы 1999 года на правах хозяев Грузия выдвинула помимо основной также вторую сборную. Однако её результаты были вне учёта.

Примечания

Ссылки 

Ш
Г
Шахматы в Грузии